Personen
 Isidore Bonheur (1827–1901), Frans beeldhouwer
 Marie-Claire Bonheur (1758–1858), keizerin van Haïti en echtgenote van Jacobus I van Haïti.
 Rosa Bonheur (1822–1899), Franse kunstschilderes
 Yannick Bonheur (1982), Frans kunstrijder

 Overig
 Bonheur du jour, meubilair
 Bonheur (theatergezelschap), Nederlands toneelgezelschap
 Eva Bonheur, Nederlands toneelstuk
 Odilon Bonheur, personage uit De kotmadam